Долгин — русская фамилия.

 Долгин, Александр Борисович (род. 1961) — профессор, заведующий кафедрой прагматики культуры НИУ ВШЭ.
 Долгин, Валерий (род. 1964) — российский, музыкант, гитарист, композитор.
 Долгин, Владимир Владимирович (род. 1962) — советский и российский спортивный деятель.
 Долгин, Николай Николаевич (1937—2008) — российский государственный деятель, генерал-лейтенант.
 Долгин, Юлиан Иосифович (1918—2002) — русский поэт, пифагореец, исследователь в области духовной культуры, последователь философии Живой Этики.

См. также 
 Долгино
 Долгинов
 Долгинка
 Долгиничи